Aga – gatunek ropuchy
 Aga – rzeka w Zabajkalu
 Aga – zdrobnienie od imienia żeńskiego Agnieszka
 Aga – turecki tytuł wojskowy
 AGA – odbiornik radiowy produkowany w Polsce w latach 1947–1950
 AGA (ang. Advanced Graphics Architecture) – układ grafiki stosowany w trzeciej generacji komputerów Amiga
 AGA (ang. appropriate for gestational age) – masa urodzeniowa odpowiednia do wieku ciąży
 AGA – linia hodowlana pszczół rasy kraińskiej
 AGA – przeciwciała gliadynowe

Zobacz też